Анто́н Кузьми́ч Соболе́вский () — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1952).

Биография 
Антон Кузьмич Соболевский родился 1 января 1924 года в посёлке Притыки (ныне — пос. Весёлый в  Минской области) в белорусской семье.

В 1935 году семью выслали в Энбекши-Казахский район Алма-Атинской области, затем переселилась в Новотроицкий сельсовет Чуйского района Джамбулской области.

А. К. Соболевский окончил 7-летнюю школу, работал механизатором на тракторе и комбайне.

В 1942 году призван в Красную армию, воевал наводчиком расчёта миномётной батареи 29-го гвардейского кавалерийского полка (8-я гвардейская кавалерийская дивизия, Западный и 2-й Украинский фронты); удостоен боевых наград. В 1944 году принят в ВКП(б). Демобилизован в 1947 году в звании старшего сержанта.

С 1947 года работал помощником комбайнёра, комбайнёром Чуйской машинно-тракторной станции. Учился у передовиков, в том числе у Героя Социалистического Труда К. А. Борина. Применял ночную уборку урожая, заправку двигателя комбайна на ходу; внёс ряд рационализаторских предложений по организации работы и улучшению конструкции комбайна. Его ежедневная выработка на комбайне достигала  зерновых в день. В 1951 году на комбайне «Сталинец-6» за  дней намолотил  зерновых культур. В 1952 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В течение нескольких лет был лучшим комбайнёром Чуйской машинно-тракторной станции. В последующем работал механиком, в 1960-е годы заведовал отделением Чуйского районного объединения «Казсельхозтехника» в посёлке Новый Путь. Выйдя на пенсию, продолжал работать до 2005 года.

С 2010 года жил в Волгодонске.

Умер 24 января 2019 года.

Семья 
Отец — Кузьма Андреевич Соболевский, садовод; репрессирован. Мать — домохозяйка.

Награды 
 два ордена Отечественной войны 2-й степени (10.3.1944, 11.3.1985)
 орден Красной Звезды (20.5.1945)
 Герой Социалистического Труда (медаль «Серп и Молот» и орден Ленина; 1.9.1952)
 орден Ленина (1953)
 медали, в том числе:
 три — «За отвагу» (12.9.1943, 1.8.1944, 5.1.1945)
 «За освобождение Праги»
 «За победу над Германией»
 «За трудовую доблесть» (15.6.1950)
 две золотые и серебряная медаль ВДНХ СССР.

Примечания

Ссылки 
 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Комбайнёры